Rune Hagberg kan syfta på:

Rune Hagberg (regissör)
Rune Hagberg (konstnär)